Antoine Le Picard de Phélippeaux (1769-1799), officier d'artillerie royaliste français ;
 Mathurin Le Picard (-1642), curé français accusé de sorcellerie ;
 Pierre Le Picard (1624-1690?), pirate et flibustier français ;
 Sarah Le Picard, actrice française.

Le Picard peut aussi désigner :
 Le Picard, un escorteur rapide de classe Le Normand de la marine nationale française, en service de 1956 à 1979.